Ucieczka do Egiptu – obraz Tintoretta
 Ucieczka do Egiptu – obraz Adama Elsheimera
 Pejzaż z ucieczką do Egiptu – obraz Bruegla  
 Ucieczka do Egiptu – obraz Patinira
 Ucieczka do Egiptu – fresk Giotta
 Ucieczka do Egiptu – obraz Lucasa Cranacha Starszego
 Ucieczka do Egiptu – obraz Correggia
 Ucieczka do Egiptu – obraz Antoona van Dycka
 Ucieczka do Egiptu – obraz Joachima Patinira
 Ucieczka do Egiptu – obraz El Greca
 Ucieczka do Egiptu – obraz Rembrandta

Zobacz też 

 Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu – motyw ściśle związany z ucieczką.